Okręty US Navy o nazwie USS  "Stockdale":
 Pierwszy  był parowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1943-46.
 Trzeci  jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke. W służbie od 2009.

Fikcja
USS "Stockdale" (FFG-62), fregata występująca w serialu JAG (sezon 3, odcinek "Tiger, Tiger");   grał tę rolę 

Stockdale